Роберт Джонсон:
 Джонсон, Роберт (род. 1995) — американский баскетболист.
 Джонсон, Роберт Алекс (1921—2018) — переводчик юнговской психологии.
 Джонсон, Роберт Лерой (1911—1938) — американский блюзовый музыкант.
 Джонсон, Роберт Ли (1922—1972) — сержант США, агент советской разведки с 1953 года.
  (1899—1971) — американский врач и теннисный тренер.